PhpGedView est un logiciel de généalogie, créé par John Finlay, qui permet de visualiser et d'éditer des informations généalogiques sur un site Internet. PhpGedView est open source sous licence publique générale GNU, écrit en langage PHP. Le logiciel dispose de capacités d'édition, de fonctions de confidentialité et de supports multimédia telles que des photos et des images. PhpGedView facilite également les processus de travail collaboratif avec d'autres personnes sur un arbre généalogique. Les dernières informations peuvent ainsi toujours être disponibles en lecture aux autres sur le site web. PhpGedView peut importer des fichiers au format GEDCOM.

Voir aussi 
webtrees

Liens externes 
 Site officiel de PhpGedView
 Wiki du projet PhpGedView

Logiciel de généalogie
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel écrit en PHP
Produit lancé en 2003